Геллефорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Геллефорс — місто у Швеції, у лені Еребру.